Сабельников — русская фамилия; имеет женскую форму Сабельникова. Известные носители:
 Сабельников, Виктор Максимович (1914—1998) — инженер-артиллерист, Герой Социалистического Труда.
 Сабельников, Иван Максимович (1914—1966) — сварщик, Герой Социалистического Труда.
 Сабельников, Игорь Анатольевич (1934—1999) — советский сценарист.
 Сабельников, Леонид Владимирович (род. 1929) — доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 Сабельников, Тихон Васильевич (1892—1946) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Сабельников, Фёдор Сидорович (1908—1947) — гвардии майор, Герой Советского Союза.

 Сабельникова, Евгения Алексеевна (род. 1951) — советская киноактриса.